Спортивне товариство Беасаїн () — іспанський футбольний клуб з міста Беасаїна. Заснований 1905 року. Станом на сезон 2021-2022 виступав у 4-й групі Терсера Дивізіону КІФФ. Домашні матчі проводить на стадіоні Лойнас місткістю 6000 осіб.

Сезони за дивізіонами

Примітки

Посилання 
 Профіль футбольної команди 

Футбольні клуби, засновані 1905
Футбольні клуби Іспанії